Pierre Brunet je bil:

 Pierre Brunet (veslač) - francoski veslač
 Pierre Brunet (umetnostni drsalec) - francoski umetnostni drsalec